Melitense è un aggettivo che significa "di Malta".

Melitense, o febbre melitense sono dizioni popolari per la brucellosi (malattia)

Si incontra anche nelle seguenti ricorrenze:
Helichrysum melitense (elicriso di Malta)
Ordine pro merito melitensi, onorificenza